Dłużek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Dłużek, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Dłużek, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie